Występy w europejskich pucharach oraz pozostałych oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych włoskiego klubu piłkarskiego A.C. Milan.

Wykaz spotkań pucharowych

1955–1980

1981–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 
Aktualizacja: 21.11.2022

Bibliografia 
 

A.C. Milan
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach